Miata steht für:
 die Nachtfalterart Chloroclysta miata, siehe Bläulichgrüner Heidelbeer-Blattspanner
 den Mazda MX-5 in den USA